Semicytherura är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wagner 1957. Semicytherura ingår i familjen Cytheruridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Semicytherura